Garbuglia è un cognome italiano che può riferirsi a:

Gianfranco Garbuglia, calciatore
Mario Garbuglia, scenografo